Атене́й — многозначное имя собственное. Входит в состав сложных имён собственных.

Персоналии (Атеней, Афиней) 
Атене́й, Афине́й (, позднегреч. ; , менее правильно ; м. рода в обоих языках) — личное имя («Афинянин»). В современном русском языке предпочитается новогреческое произношение Афиней. Известные носители:
 Афиней — древнегреческий ритор (II—III века н. э.).
 Афиней Механик — автор сочинения по военной технике.
 Афиней — христианский мученик.

Организации и издания (Атеней, Атенеум, Атенео) 
Атене́й, Атене́ум: (, , менее правильно  — афинский, афинин, посвящённый богине Афине; ср. рода в обоих языках; ) — название ряда организаций и периодических изданий.
 Храмы
 Афиней, Атеней, Атенейон, Афинеон — храм богини Афины в Древней Греции.
 Учебные заведения
 Атеней в Древнем Риме и Византии — высшее учебное заведение.
 Атеней в Ферраре — учебное заведение эпохи Возрождения.
 Атенеум в Штаде — среднее учебное заведение типа классической гимназии (Нижняя Саксония).
 Атеней — первоначальное название лицеев во Франции (в период Французской революции до 1803 года).
 Атенеум в Нидерландах — среднее учебное заведение типа гимназии, но без преподавания классических языков.
 Атеней (Атенеум) в Бельгии — государственное среднее учебное заведение типа классической гимназии (с преподаванием классических языков).
 Атенеум в Люксембурге — среднее учебное заведение.
 Атенеум в Бристоле — учебное заведение.
 Атенеум (Атеней, Атенео) на Филиппинах — университет.
 Атенеум в Милане — учебное заведение.
 Общества
 Атеней (Музей, Лицей, Республиканский атеней, Парижский атеней, Королевский атеней) — научное общество в Париже.
 Атенеум — литературный клуб в Лондоне.
 Атенеум (Атеней, Атенео) — литературное, научное и художественное общество в Мадриде.
 Журналы
 Атенеум — журнал в Великобритании.
 Атенеум — журнал в Чехии.
 Атенеум — немецкий журнал 1798—1800 годов.
 Атенеум — немецкий журнал, издававшийся с 1841 года.
 Атенеум — итальянский журнал.
 Атеней — русский журнал, издававшийся в 1828—1830.
 Атеней — русский журнал, издававшийся в 1858—1859 годах.
 Атеней — русский журнал, издававшийся в 1924—1926 годах.
 Атенеум — российский журнал, издававшийся в 1841—1851 годах.
 Атенеум Виленский — исторический журнал, издававшийся в 1923—1939 годах.
 Атеней — российский журнал, издававшийся в 2000—2011 годах.
 Гостиница
 Атенеум — отель в Лондоне.
 Театры
 Атеней (фр.) — парижский театр.
 Атенеум — варшавский театр.
 Атенео — мадридский театр.
 Издательства
 Атенеум — издательство в Дании.
 Атеней (Athenaum) — издательство в Москве в 1910—1912 годы.
 Атеней — издательство в Петрограде в 1921—1925 годы.
 Атеней — венгерская типография.
 Атенеум — немецкое издательство.
 Музеи
 Атенеум — музей в Хельсинки.
 Музыкальный коллектив
 Атенеум — альтернативная поп-рок-группа из Гринсборо (Северная Каролина)
 Учреждения культуры
 Атенеум (Манчестер)
 Атенеум — публичный читальный зал в Копенгагене в XIX веке.

Составные названия 
 Журналы
 Французский атенеум — журнал во Франции.
 Учебные заведения
 Папский атенеум св. Ансельма — высшее учебное заведение Святого Престола в Риме.
 Папский атенеум «Антонианум» — высшее учебное заведение Святого Престола в Риме.
 Папский атенеум «Регина Апостолорум» — высшее учебное заведение Святого Престола в Риме.
 Папский Международный Атенеум «Ангеликум» (1942—1963) — высшее учебное заведение Святого Престола в Риме.
 Музеи, концертные залы, библиотеки
 Румынский атенеум — концертный зал в Бухаресте (Румыния).
 Бостонский атенеум — частная библиотека и музей в Бостоне (Массачусетс).
 Беркширский атенеум — публичная библиотека в Питтсбурге (Массачусетс).
 Уодсворт атенеум (Атенеум Уодсворта) — публичный художественный музей в Хартфорде (Коннектикут).
 Мельбурнский атенеум — учреждение культуры (библиотека и театр) в Мельбурне (Австралия).
 Парагвайский атеней — музыкальный класс и труппа в Асунсьоне (Парагвай).
 Чикагский атенеум (Чикаго Атенеум) — международный музей архитектуры и дизайна в Чикаго.
 Общества и клубы
 Атеней искусств — литературное общество в Париже XIX века.
 Рабочий атеней (Атеней Прованса) — литературное общество в Провансе.
 Мексиканский Атеней (Мексиканский Атенео) — творческое объединение писателей и художников.
 Атеней молодёжи (Атенео молодёжи) — творческое объединение писателей и художников в Мексике.
 Мэриан Майнер Кук Атенеум — клуб в Клермонт МакКенна Колледже.
 Учреждения культуры
 Атеней иностранцев — учреждение культуры в Париже периода Великой французской революции.

См. также 
 Афинеон

Примечания